Кароднии (, означает «гром» на языке одного из племён Южной Америки) — род вымерших млекопитающих из отряда ксенунгулят (Xenungulata), обитавших в палеоцене — раннем эоцене ( назад) в Южной Америке.

Внешний вид и строение 
Кароднии были ростом с тапира, что делало их крупнейшими известными науке млекопитающими Южной Америки своего времени. Они имели стройные пятипалые ноги. Кости запястья, кисти и стопы мощные и короткие, на пальцах широкие плоские копытца. Резцы долотовидной формы, клыки развитые и острые, коренные и предкоренные — частично билофодонтные. На коренных зубах по два острых гребня, поперечных и изогнутых.

Образ жизни и питание 
Ископаемый кости кародний редки и фрагментарны, поэтому трудно судить об их образе жизни. Они точно были травоядными, причём крупнейшими из известных в своей среде обитания.

Эволюционные связи 
Предки этих животных, как и всего отряда ксенунгулят, пока точно не установлены. Есть версия, что они могли иметь общего предка северного происхождения (из кондиляртр Condylarthra или анагалид Anagalida) с диноцератами (Dinocerata). Не исключён общий предок с пиротериями (Pyrotheria) или астрапотериями (Astrapotheria). Но в любом случае, скорее всего, предком ксенунгулят являлся кто-то из южноамериканских кондиляртр. Прямыми предками кародний были более примитивные ксенунгуляты семейства Etayoidae.

Вымирание 
Кароднии исчезли в конце палеоцена по неизвестной причине. Возможно их вытеснили новые крупные виды южноамериканских копытных.

Места находок 
Ископаемые остатки кардоний найдены в палеоценовых отложениях Чубута (Аргентина), в позднепалеоценовых — раннеоэценовых отложениях Рио-де-Жанейро (Бразилия), эоценовых отложениях Перу и Чубута (Аргентина).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2021 года в род включают 3 вымерших вида:
  [syn. , ]

Примечания

Ссылки 
 Век млекопитающих — Кародния.

Вымершие афротерии
Млекопитающие палеоцена
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из палеоценовых отложений Аргентины
Фоссилии из палеоценовых отложений Бразилии
Фоссилии из эоценовых отложений Аргентины
Фоссилии из эоценовых отложений Бразилии
Фоссилии из эоценовых отложений Перу
†